Israel Daniel Rupp (häufig I. Daniel Rupp, * 10. Juli 1803 in East Pennsboro (später Hampden), Cumberland County, Pennsylvania; † 31. Mai 1878 in Philadelphia, Pennsylvania) war ein US-amerikanischer Schriftsteller. Während und neben seiner Tätigkeit als Buchverkäufer, Herausgeber, Historiker, Versicherungsagent, Lehrer und Übersetzer gab er mehr als zwei Dutzend Monographien heraus, darunter umfangreiche Beiträge zur Geschichte von Pennsylvania und den Vereinigten Staaten.

Leben 
Rupp wurde in eine Bauernfamilie geboren. Sein Großvater Jonas Rupp war 1751 aus Reihen bei Sinsheim nach Pennsylvania emigriert; seine Eltern waren Georg Rupp und Christina Boeshor. Nach einer lebensbedrohlichen Erkrankung wollte er Mediziner werden und bildete sich als Autodidakt in den historischen und literarischen Fächern aus und konnte so später als Lehrer und Übersetzer arbeiten. 1827 heiratete er Caroline Aristide, mit der er 1877 Goldene Hochzeit feiern konnte. Sein Berufsweg führte ihn 1827 nach Harrisburg. In Pennsylvania unterstützte er 1828 die Präsidentschaftskandidatur von John Quincy Adams. Vor 1830 zog er nach Montgomery in Ohio, dann vor 1833 nach Silver Spring in Pennsylvania, von dort um 1842 nach Lancaster, vor 1860 weiter nach Jonestown und schließlich 1860 nach Philadelphia, wo er bis zu seinem Tod lebte.

Schriften 
 Geschichte der Märtyrer, nach dem ausführlichen Original des Ehrw. Johann Fox und anderer kurz gefasst, besonders für den gemeinen deutschen Mann in den Ver. Staaten von Nord-America. Aus dem Englischen übersetzt von I. Daniel Rupp. 514 pp. Cincinnati, 1830. New edition, 1832.
 Collection of Choice Sermons, by the Rev. J. C. Albertus Helfenstein. Translated from the German by I. Daniel Rupp. 261 pp. Carlisle, 1832.
 Discipline of the Evangelical Association in the United States. Translated from the German by I. Daniel Rupp. 218 pp. Harrisburg, 1832.
 The Wandering Soul. Originally written in Dutch by John Philip Schabalie. Translated into German by B. B. Brechbill. Translated into English by I. D. Rupp. 504 pp. Philadelphia, 1833 (stereotyped).
 A Foundation and Instruction of the Saving Doctrine of our Lord Jesus Christ, briefly compiled from the Word of God. Translated from the Dutch into the German by Menno Simon. Translated into English by I. D. Rupp. 480 pp. Lancaster, 1835.
 Das ursprüngliche Christenthum, oder eine Verteidigung des Worts Gottes, von Peter Nead. Aus dem Englischen übersetzt von I. Daniel Rupp. 306 pp. Harrisburg, 1836.
 The Stolen Child, or Heinrich von Eichenfels. Translated from the German by I. D. Rupp. 216 pp. Harrisburg, 1836.
 The Lyceum Spelling-Book. An improved method to teach children to think and read, etc. By I. Daniel Rupp. 240 pp. Harrisburg, 1836.
 The Voyages and Five Years' Captivity in Algiers of Dr. G. S. F. Pfeiffer, with an Appendix giving a True Description of the Customs, Manners and Habits of the Different Inhabitants of the Country of Algiers. Translated from the 2d German edition by I. D. Rupp. 398 pp. Harrisburg, 1836.
 The Geographical Catechism of Pennsylvania and the Western States. With maps. By I. Daniel Rupp. 384 pp. Harrisburg, 1836.
 The Practical Farmer. By an association of practical farmers of Cumberland County, Pa. Edited by I. D. Rupp. 288 pp. Mechanicsburg, 1837.
 The Bloody Theatre, or Martyr's Mirror, of the Defenceless Christians who suffered and were put to Death for the Testimony of Jesus their Saviour from the Time of Christ till the Year 1660. By Thieleman J. van Bracht. Translated into German, from which it is translated, compared with the original Dutch by I. Daniel Rupp. 1048 pp.
 The Homoeopathic Horse Doctor, by Dr. Busch. Translated from the original German manuscript by I. D. Rupp. 208 pp. Carlisle, 1842.
 The Farmer's Complete Farrier. By I. D. Rupp. 416 pp. Harrisburg, 1843, and Lancaster, 1847.
 History of Lancaster County, to which is prefixed a Brief Sketch of the Early History of Pennsylvania. Compiled from authentic sources by I. Daniel Rupp. 528 pp. Lancaster, 1844.
 He Pasa Ekklesia. An original history of the religious denominations at present existing in the United States. By eminent professors, ministers, and lay members of the respective denominations. Projected, compiled, and arranged by I. D. Rupp. 734 pp. royal 8vo. Philadelphia, 1844.
 History of the Counties of Berks and Lebanon, containing a Brief Account of the Indians, Murders, and Massacres by them, etc. By I. Daniel Rupp. 516 pp. Lancaster, 1844.
 History of York County from 1719 to 1845, with an Appendix, Topography, Statistics, etc. By I. D. Rupp. 256 pp. Lancaster, 1845.
 History of Northampton, Lehigh, Monroe, Carbon, and Schuylkill Counties, containing a Brief History of the First Settlers, etc. By I. Daniel Rupp. 568 pp. Harrisburg, 1845.
 The History and Geography of Dauphin, Cumberland, Franklin, Bedford, Adams, and Perry Counties. By I. Daniel Rupp. 594 pp. Lancaster, 1845.
 Early History of Western Pennsylvania and of the West and Western Expeditions and Campaigns, etc. By a gentleman of the bar. 752 pp. large octavo. Harrisburg, 1846.
 History and Topography of Northumberland, Huntingdon, Mifflin, Centre, Union, Columbia, Juniata, and Union Counties, Pa. By I. Daniel Rupp. 566 pp. Lancaster, 1847.
 The Catechism, or Plain Instructions from the Sacred Scriptures, etc. Published by the Christian Communion called Mennonites in Waldeck. Translated from the German by I. Daniel Rupp. 72 pp. Lancaster, 1849.
 A Collection of Thirty Thousand Names of German, Swiss, Dutch, French, and other Immigrants in Pennsylvania from 1727 to 1776, etc. By I. Daniel Rupp. 405 pp. Harrisburg. The same. Second revised edition with German translation. Philadelphia, 1876.
 Short Quotations Concerning the Christian Doctrine of Faith according to the Testimony of the Sacred Scriptures. By Rev. Christopher Schultz (Pastor among the Schwenkfelders). Translated by I. Daniel Rupp. Skippackville, 1863.

Literatur 
 Oswald Seidensticker: Memoir of Israel Daniel Rupp, the Historian. In: The Pennsylvania Magazine of History and Biography, vol. 14, n° 4, Jan. 1891, S. 403–413.

Weblinks 
 
 Israel Daniel Rupp (1803–1878) bei der Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (GAMEO)

Autor
Geboren 1803
Gestorben 1878
Mann
Person (Harrisburg, Pennsylvania)
US-Amerikaner